Хрвое Шаринич (; 17 февраля 1935, Сушак, Королевство Югославия — 21 июля 2017, Загреб) — хорватский политический деятель, премьер-министр Хорватии (1992—1993).

Биография

Ранние годы 
Разбогатевший между двумя мировыми войнами на восстановлении Сушака, отец Хрвое Шаринича был владельцем каменедобывающего карьера, а также членом ХКП и мэром Сушака, которым оставался и после прихода итальянцев. В конце Второй мировой войны отец покончил с собой (официальный отчет). Мать позже вышла замуж за выдающегося архитектора Лео Бабича, который ради неё оставил свою жену и трое маленьких детей.

Образование и карьера 
После окончания средней школы Хрвое вступает в Загребский университет на тогдашней факультет архитектуры, строительства и геодезии, по специальности мостостроение. После окончания вуза работает на загребском предприятии «Гидропроект», откуда его в 1962 направляют на специализацию во Францию. Вместо трех месяцев, которые он планировал провести во Франции, остается там на 25 лет. Первой большой работой для него было построение АЭС в Бордо, к чему он приступает в 1971 году. Тремя годами позже, начиная с 1974 года и по 1980 год, вопреки экономическим санкциям против местного режима, руководит строительством двух атомных электростанций в районе Кейптауна (ЮАР). Между тем с 1980 по 1984 год в статусе гражданина Франции представляет в Загребе фирму, которая будет планировать строительство атомных электростанций, но безуспешно. После этого в 1984 году работает в Касабланке директором крупнейшей марокканской строительной фирмы. В 1987 году после выхода на пенсию вся семья Шаринича возвращается в Загреб.

Политическая деятельность 
В конце 1989 года включился в политику. Стал одним из основателей ХДС и близким соратником Франьо Туджмана. После победы ХДС на выборах входит в новое правительство, становится руководителем личной канцелярии президента Туджмана и устраивает её на французский лад. 7 августа 1992 получает от президента мандат на формирование правительства, который и будет возглавлять до апреля 1993 года, когда Туджман решит заменить его Никица Валентичем.

Журналисты и общественность не приветствовали его частые заявления на посту премьер-министра как проводника политики Франьо Туджмана с плохим знанием макроэкономической теории и практики. После скандала с концерном «Далмацияцемент», принятия Хорватии в Международный валютный фонд и проигрыша ХДС в 1993 г. в его родной Приморско-Горанской жупании Шаринич ушёл в отставку и возглавил Управление национальной безопасности.

Хрвое Шаринич был председателем хорватской делегации на переговорах с сербскими повстанцами и, как он признавался, десять раз тайно встречался со Слободаном Милошевичем. Также исполнял обязанности председателя комиссии по делам отношений Республики Хорватии с СООНО. Позже дважды возвращался на место начальника канцелярии президента Хорватии. Ещё раз бесславно отличился в т. н. делу «Истрийского ипсилона», когда заключил контракт с французской компанией Bouygouse, который оказался крайне неблагоприятным для Хорватии соглашением на дорожное строительство в Истрии. В конце 1990-х вытеснен из круга близких соратников Туджмана (новым главой канцелярии президента становится Ивица Костович, который остается в этой должности до смерти Туджмана). После смерти Туджмана и выборов 3 января 2000 Шаринич вместе с Мате Граничем, Весной Шкаре-Ожболт и Йошком Моричем покидают ХДС и основывают Демократический центр.

Смерть и похороны 
Умер утром 21 июля 2017 года в загребской больнице на 83-м году жизни.

Тело Шаринича было кремировано, похороны прошли 26 июля 2017 года на кладбище Мирогой.

Семья 
Был женат, отец троих сыновей (сын Марио погиб в ДТП). Владел как устно, так и письменно французским, итальянским и английским языками.

Примечания

Ссылки 
 Hrvoje Šarinić: Биография

Правители Европы XX века
Премьер-министры, вступившие в должность в 1992 году
Премьер-министры Хорватии
Члены Хорватского демократического содружества
Выпускники Загребского университета
Похороненные на кладбище Мирогой